Simon Gyula (1838–1893) jogász, politikus, alispán, majd főispán
 Simon Gyula (1933–) atlétaedző
 Simon Gyula (1939–) repülőmodellező
 Simon Gyula (?) orvos
 Simon Gyula (?) irodalomtörténész, tudományos kutató, műfordító

Jegyzetek